

Classifica

      Retrocesse in Serie A2 1980

Verdetti
 HC Vigevano  (): campione d'Italia.

Collegamenti esterni
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1979